Kvercetin glukuronid ili kvercetol glukuronid se može odnositi na:
 Kvercetin 3-O-glukuronid
 Kvercetin 3'-O-glukuronid

Reference 
 Flavonoid glucuronides are substrates for human liver β-glucuronidase. Karen A O’Leary, Andrea J Day, Paul W Needs, William S Sly, Nora M O’Brien and Gary Williamson, FEBS Letters, Volume 503, Issue 1, 10 August 2001, pages 103-106,